Dorivaldo Loria Júnior,Dozinho é um político brasileiro, eleito prefeito de Praia Grande três vezes: em 1969 (primeira prefeito eleito pelo voto popular), em 1977 e em 1989.E,sempre elegeu seu sucessor na prefeitura.

Prefeitos de Praia Grande (São Paulo)